Улица Литке — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 улица Литке — улица в Кронштадте.
 улица Литке — улица в Нижнем Новгороде.

Украина 
 улица Литке — улица в Бердянске.
 улица Литке — улица в Донецке.
 улица Литке — улица в Кривом Роге.
 улица Литке — улица в Стаханове.